Ruské příjmení Patrušev () má více nositelů:

 Dmitrij Patrušev (* 1977), ruský bankéř a politik, ministr zemědělství, syn Nikolaje Patruševa 
 Nikolaj Patrušev (* 1951), ruský politik, zpravodajský důstojník KGB, bývalý ředitel FSB

Ruská příjmení